1-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил со 2 по 10 декабря 1989 года в двух городах Бразилии (Куритибе и Фос-ду-Игуасу) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул выиграла юниорская сборная СССР.

Команды-участницы 
 Бразилия — команда страны-организатора;
 Болгария, СССР — представители ЕКВ;
 Новая Зеландия, Южная Корея, Япония — представители AVC;
 Канада, Куба, США — представитель NORCECA;
 Перу, Аргентина, Уругвай — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 1988.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 
Куритиба

2 декабря
 Бразилия — Уругвай 3:0 (15:2, 15:0, 15:0); Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:1, 15:1); Болгария — США 3:2 (15:5, 15:6, 11:15, 7:15, 17:16).

3 декабря
 Бразилия — США 3:0 (15:1, 15:4, 15:4); Япония — Уругвай 3:0; Болгария — Новая Зеландия 3:0.

4 декабря
 Бразилия — Болгария 3:0 (15:8, 15:9, 15:-); Япония — США 3:-; Уругвай — Новая Зеландия 3:-.

6 декабря
 Бразилия — Новая Зеландия 3:0; Япония — Болгария 3:1; США — Уругвай 3:0.

7 декабря
 Бразилия — Япония 3:0 (16:14, 15:8, 15:8); Болгария — Уругвай 3:0; США — Новая Зеландия 3:0.

Группа В 
Фос-ду-Игуасу

2 декабря
 Аргентина — Канада 3:0 (15:7, 15:7, 15:5); СССР — Куба 3:0; Южная Корея — Перу 3:-.

3 декабря
 СССР — Канада 3:0; Южная Корея — Куба 3:-; Перу — Аргентина 3:-.

4 декабря
 СССР — Аргентина 3:0; Южная Корея — Канада 3:0; Куба — Перу 3:-.

6 декабря
 Южная Корея — Аргентина 3:0; Куба — Канада 3:0; СССР — Перу 3:0.

7 декабря
 Куба — Аргентина 3:-; Перу — Канада 3:-; СССР — Южная Корея 3:-.

Плей-офф 
Куритиба

Полуфинал 
9 декабря
 СССР — Япония 3:1 (15:12, 15:9, 8:15, 15:5)
 Бразилия — Южная Корея 3:1 (12:15, 16:14, 15:8, 15:3).

Матч за 3-е место 
10 декабря
 Япония - Южная Корея 3:0 (15:10, 15:3, 15:13),

Финал 
10 декабря
 СССР — Бразилия 3:2 (7:15, 8:15, 15:12, 15:6, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 

  СССР: Наталья Абубакирова, Елена Воробьёва, Татьяна Грачёва, Инна Дашук, Инесса Емельянова, Олеся Каралюс, Евгения Котельникова, Наталья Морозова, Илона Старкова, Юлия Тимонова, Ольга Филип. Главный тренер — Валерий Юрьев.

  Бразилия: Фернанда Вентурини, Мариса, Марис, Ана Паула, Жулиана, Жозиане Грюневальд, Катя Калдейра Лопис, Илма Калдейра, Жизель Флорентино, Кели Класко Фрага, ...

  Япония.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

1989
1989 год в волейболе
Чемпионаты мира в Бразилии